Сан Антонио ла Пимијента има више значења:

 Сан Антонио ла Пимијента (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ла Пимијента (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику